Майсхофен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Целль-ам-Зе.  Население составляет 3102 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 29,5 км². Официальный код  —  50611.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Эдер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург